Houtman ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis de Houtman (1565–1599), holländischer Seefahrer und Entdecker
 Cornelis Houtman (Theologe) (* 1945), niederländischer Theologe
 Frederick de Houtman (1571–1627), niederländischer Forscher
 Jan Houtman (1917–1944), niederländischer Widerstandskämpfer
 Peter Houtman (* 1957), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hautmann